«Four Seasons» () — сингл южнокорейской певицы Тхэён. Он был выпущен как цифровой сингл 24 марта 2019 года компанией SM Entertainment. Текст песни был написан Kenzi, музыка — Kenzi, Афшин Салмани, Эндрю Аллеюи Джош Камби.

Восприятие 
«Four Seasons» дебютировал под номером один на цифровом графике Южной Кореи Gaon. Это был самый результативный сингл марта 2019 года в цифровом чарте Gaon. Он претендовал на первое место в Billboard K-Pop Hot 100 в течение двух недель подряд и достиг 6-го места в чарте Billboard World Digital Songs.

Трек-лист

Чарты

Продажи 

|-
!scope="col" colspan="3"| Стримиинг
|-

Награды и номинации

Музыкальные награды 
«Four Seasons» принесла певице две награды музыкальных программах Южной Кореи Show! Music Core и Inkigayo.

Примечания